Cedric Henderson puede hacer referencia a:

 Cedric Henderson, exbaloncestista estadounidense nacido en 1965.
 Cedric Earl Henderson, exbaloncestista estadounidense nacido en 1975.